Альберт Эмес «Эл» Такер (; 24 февраля 1943 года, Дейтон, штат Огайо — 7 мая 2001 года, Дейтон, штат Огайо) — американский профессиональный баскетболист. Такеру и его брату Джеральду иногда приписывают изобретение аллей-упа во время учебы в Баптистском университете Оклахомы, Шони.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Баптистском университете Оклахомы, в 1967 году был выбран на драфте НБА под 6-м номером командой «Сиэтл Суперсоникс». Позже выступал за команды «Цинциннати Роялз», «Чикаго Буллз», «Балтимор Буллетс» и «Флоридианс» (АБА). Всего в НБА провёл 4 неполных сезонов. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1968). Всего за карьеру в НБА сыграл 257 игр, в которых набрал 2431 очко (в среднем 9,5 за игру), сделал 1283 подбора и 230 передач.

Последние два неполных сезона своей профессиональной карьеры Такер провёл в АБА, выступая за команду «Флоридианс», за которую сыграл 95 игр, в которых набрал 1110 очков (в среднем 11,7 за игру), сделал 457 подборов и 112 передач.

В 1967 году Такер в составе сборной США занял четвёртое место на чемпионате мира по баскетболу в Уругвае.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Цинциннати Роялз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Зе Флоридианс»
Выпускники Баптистского университета Оклахомы